Tragiopsis involucrata är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Tragiopsis involucrata ingår i släktet Tragiopsis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
involucrata